Langon is een gemeente in het Franse departement Loir-et-Cher (regio Centre-Val de Loire) en telt 813 inwoners (2005). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Romorantin-Lanthenay.

Geografie 
De oppervlakte van Langon bedraagt 38,7 km², de bevolkingsdichtheid is 21,0 inwoners per km².

Demografie 
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links 
 

Gemeente in Loir-et-Cher